Mosquerito pechileonado puede referirse a:

 Mosquerito pechileonado: el nombre vulgar de la especie de ave Aphanotriccus capitalis en Nicaragua, o
 Mosquerito pechileonado: el nombre vulgar de la especie de ave Myiobius villosus en Ecuador.